Varios personajes históricos comparten el nombre de Sicardo:
 Sicardo de Benevento, príncipe lombardo de Benevento desde 832.
 Sicardo de Cremona (1155–1215), obispo de Cremona e historiador.